Öllerer ist der Familienname folgender Personen:
 David Öllerer (* 1983), österreichischer Liedermacher, siehe Voodoo Jürgens
 Georg Öllerer (1907–1991), Harmonikabauer, siehe Steirische Harmonika
 Martin Öllerer (* 1960), österreichischer Fußballspieler